Евгений Туренко:
 Туренко, Евгений Владимирович (1950—2014) — советский и российский поэт.
 Туренко, Евгений Георгиевич (1905—1963) — военный лётчик, Герой Советского Союза.